Buruko est le mot basque désignant le traversin. L'oreiller est fait ou est bourré de laine ou de plume. Ces éléments s'y agglomèrent dans des endroits donnés. Ils forment de petits amas. Certains prétendent y voir des figures d'animaux, en particulier des têtes de coq. Au fur et à mesure que ces masses se concrétisent dans le sens évoqué plus haut, la personne qui y dort dessus contracte une mystérieuse maladie. Ce sont les Gaizkiñak ou les génies du mal, qui s'incorporent aux touffes de laine et aux amas de plumes leur donnent cette forme de tête de coq. Le remède consiste à brûler ces formations.

Étymologie
Buruko signifie « traversin » en basque. Le suffixe a désigne l'article : burukoa se traduit donc par « le traversin ».

Note 
Il n'existe pas de genre (masculin, féminin) dans la langue basque et toutes les lettres se prononcent. Il n'y a donc pas d'association comme pour le français ou QUI se prononce KI.

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Mythologie basque